Ступинское машиностроительное производственное предприятие (АО «СМПП») — одно из ведущих серийных предприятий Российской Федерации по выпуску несущих систем вертолётов, разработанных на АО «МВЗ им. М. Л. Миля», АО «КАМОВ» и воздушных винтов для турбовинтовых самолётов.

История 
Предприятие основано 17 июня 1948 года в системе Министерства авиационной промышленности СССР как государственный союзный завод № 120 по серийному выпуску воздушных винтов самолётов.

С 1962 года освоено новое направление в производстве по выпуску несущих систем вертолётов.

В 1994 году акционировано и преобразовано в открытое акционерное общество.

Более чем за полувековой период своего существования коллективом ступинских машиностроителей освоен выпуск 20 базовых изделий, каждое из которых имеет многочисленные модификации. В середине 1980-х годов предприятие стало одним из крупнейших заводов в мире по выпуску воздушных винтов, что и было признано известной в мире американской винтостроительной фирмой «Гамильтон Стандарт» на праздновании 50-летия СМПП. Авиационная техника предприятия эксплуатируется в 42-х странах мира.

Современная продукция 
В настоящее время предприятие оснащено парком современного высокопроизводительного оборудования и владеет прогрессивными технологиями современного производства.
Благодаря наличию высоко — технически подготовленного производства, квалифицированных специалистов, современного оборудования и испытательной базы, предприятие в короткие сроки может осваивать и производить сложные крупногабаритные агрегаты для авиационной промышленности.

В настоящее время «СМПП» выпускает агрегаты для вертолётов: типа Ми-8/17, Ми-24/Ми-35М, Ми-26/Т, Ми-28Н, Ка-52 и турбовинтовых самолётов Ту-95, Ту-142, Ан-24, Ан-26, Ан-22. На предприятии изделия машиностроения изготавливают в замкнутом цикле: заготовка — изготовление детали — сборка изделия.

Награды завода 
 В 1995 году предприятию присуждены награда — «Факел Бирмингема» за успехи в экономическом выживании и развитии в трудных условиях.

 В 1999 году в Париже предприятию была вручена награда «Арка Европы» в категории «За превосходное качество».

 В 1999 году предприятие награждено дипломом и серебряной медалью за участие в выставке, посвященной 70-летию Московской области.

Сотрудничество 
Предприятие тесно сотрудничает со всемирно известными конструкторскими бюро имени А. Н. Туполева, С. В. Ильюшина, О. К. Антонова, М. Л. Миля, Н. И. Камова.

Собственники и руководство 
Управляющая организация — АО «Вертолёты России». Предприятие находится в смешанной форме собственности — «государственно-частной». Управляющий директор — Пальцев Денис Евгеньевич.

См. также 
 Национальный центр вертолётостроения имени М. Л. Миля и Н. И. Камова
 Казанский авиационный завод имени С. П. Горбунова
 Список авиационных заводов России

Примечания

Ссылки 
 Ступинское машиностроительное производственное объединение
 Ступинское машиностроительное производственное объединение
 Ступинское машиностроительное производственное предприятие
 СТУПИНСКОЕ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ (СМПП)
 Официальный сайт
 Ступинское машиностроительное производственное предприятие
 Флагман России и мировой экономики

Авиастроительные компании России
Предприятия авиационной промышленности СССР
Производители вооружений России
Компании Московской области
Ступино